Diese Liste von veränderlichen Sternen beinhaltet nur eine Auswahl dieser Sterne (nämlich jene, die auch im Minimum heller sind als 5 mag, eine Periode von maximal 30 Tage haben, und einen Helligkeitsunterschied von mindestens 0,5 mag aufweisen oder im Jahr 1844 bekannt waren).

Im Jahr 2008 waren 41.638 veränderliche Sterne bekannt (vgl. General Catalogue of Variable Stars), und es werden regelmäßig mehr.

Veranderliche